Рід налічує 17 ендемічних видів родини цихлових з Південної Америки.

Bujurquina apoparuana Kullander 1986
Bujurquina cordemadi Kullander 1986
Bujurquina eurhinus Kullander 1986
Bujurquina hophrys Kullander 1986
Bujurquina huallagae Kullander 1986
Bujurquina labiosa Kullander 1986
Bujurquina mariae (Eigenmann 1922)
Bujurquina megalospilus Kullander 1986
Bujurquina moriorum Kullander 1986
Bujurquina oenolaemus Kullander 1987
Bujurquina ortegai Kullander 1986
Bujurquina peregrinabunda Kullander 1986
Bujurquina robusta Kullander 1986
Bujurquina syspilus (Cope 1872)
Bujurquina tambopatae Kullander 1986
Bujurquina vittata (Heckel 1840)
Bujurquina zamorensis (Regan 1905)

Джерела

Риби Південної Америки
Cichlasomatinae
Роди риб